Römershausen bezeichnet
den Ortsteil Römershausen (Gladenbach) der Stadt Gladenbach in Hessen
den Ortsteil Römershausen (Haina) der Gemeinde Haina (Kloster) in Hessen